Koivikkosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Koivikkosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (1 ha)
2. Koivikkosaari (ö i Lappland), Östra Lappland,  (1 ha)
3. Koivikkosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar